— французский переводчик.
 Фике дю Боккаж, Анн-Мари (1710—1802) — французская поэтесса, прославленная Вольтером.

См. также 
 Бокаж
 Бокаже

Примечания